Německé Knínice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Veverské Knínice, ort, Södra Mähren, 
 Miroslavské Knínice, ort, Södra Mähren, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar